Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, s'est disputée à Florianópolis du  au .

Teliana Pereira remporte le simple dames. En finale, elle bat Annika Beck, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Annika Beck et Laura Siegemund.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil (ATP 2015)
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Bresil
Sport au Brésil en 2015
Tennis en juillet 2015
Tennis en août 2015